Strnadec je český rodový název pro několik druhů ptáků z čeledi Passerellidae:

 Ammodramus Swainson, 1827
 Ammodramus aurifrons – strnadec zlatobrvý
 Ammospiza Oberholser, 1905
 Ammospiza caudacuta – strnadec ostrochvostý
 Emberizoides Temminck, 1822
 Emberizoides duidae – strnadec venezuelský
 Embernagra Lesson, 1831
 Embernagra longicauda – strnadec plavohrdlý
 Junco Wagler, 1831
 Junco hyemalis – strnadec zimní
 Junco insularis – strnadec guadalupský
 Junco phaeonotus – strnadec žlutooký
 Junco vulcani – strnadec vulkánový
 Melospiza Baird, 1858
 Melospiza georgiana – strnadec mokřadní
 Melospiza lincolnii – strnadec pruhohlavý
 Melospiza melodia – strnadec zpěvný
 Passerculus Bonaparte, 1838
 Passerculus bairdii – strnadec Bairdův
 Passerculus henslowii – strnadec rezavokřídlý
 Passerculus sandwichensis – strnadec skvrnitý
 Passerella Swainson, 1837
 Passerella arborea – strnádka pokřovní
 Passerella iliaca – strnadec liščí
 Xenospiza Bangs, 1931 – monotypický rod
 Xenospiza baileyi – strnadec mexický
 Zonotrichia Swainson, 1832
 Zonotrichia albicollis – strnadec bělohrdlý
 Zonotrichia atricapilla – strnadec zlatotemenný
 Zonotrichia capensis – strnadec ranní
 Zonotrichia leucophrys – strnadec bělokorunkatý
 Zonotrichia querula – strnadec černohrdlý

Související články 
 strnad
 strnádka